Суперфинал  62-го чемпионата России по шахматам проходил с 19 по 29 декабря 2009 года в Москве.

Контроль времени: 1 час 40 минут на первые 40 ходов, затем 50 минут на последующие 20 ходов и 10 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. 
Главный арбитр: И. Л. Болотинский. 
Место проведения: Центральный Дом шахматиста имени М. М. Ботвинника. 
Призовой фонд: 2.910.000 рублей
 1-е место — 750.000 рублей
 2-е место – 600.000 рублей
 3-е место – 500.000 рублей
 4-е место – 360.000 рублей
 5-е место – 250.000 рублей
 6-е место – 150.000 рублей
 7-е место – 90.000 рублей
 8-е место – 80.000 рублей
 9-е место – 70.000 рублей
 10-е место – 60.000 рублей
При равенстве очков, призы делятся поровну.

Регламент 
 Ничья предлагается через судью.
 Участники должны быть готовы дать интервью после каждого тура, и посетить все запланированные мероприятия.
 Участники должны быть опрятно одеты, запрещается носить спортивную одежду.
 Три победителя получают право участвовать в следующем чемпионате России в 2010 году.
 При равенстве очков, места присуждаются по следующим критериям:
 Коэффициент Зоннеборна–Бергера
 Личная встреча
 Средний коэффициент соперников
 Количество побед
 При равенстве очков между двумя победителями играются две партии две партии по быстрым шахматам по 15 минут, с добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход. При последующем равенстве играется одна партия с контролем 6 минут белым и 5 чёрным. Ничья в пользу чёрных.
 Если первое место делят более чем 2 участника, первые два места определяются по дополнительным показателям.

Участники 

¹) рейтинги даны на ноябрь 2009 года

Движение по турам

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 62-й чемпионат России на сайте ChessPro.ru

Чемпионаты России по шахматам
2009 год в шахматах
Декабрь 2009 года
Чемпионаты России в 2009 году
Шахматные турниры в Москве